

Cinema 
 The Shaughraun – cortometraggio del 1907 diretto da James Stuart Blackton
 The Shaughraun – cortometraggio del 1912 diretto da Sidney Olcott

Teatro 
 The Shaughraun – opera teatrale di Dion Boucicault del 1874